Соревнования в плавании на 200 метров на спине у женщин на Олимпиаде 2000 года проводились с 21 по 22 сентября. Приняли участие 36 спортсменов из 29 стран.

Золото выиграла 16-летняя румынка Диана Мокану, ранее победившая на 100-метровке на спине. Серебро досталось 25-летней уроженке Бухареста Роксане Марасиняню, выступавшей за Францию. Роксана проиграла чемпионке более двух секунд.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 296–303   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000